AMD Kite to nazwa mobilnej platformy firmy AMD. W skład platformy wchodzi dwurdzeniowy 65nm procesor Turion 64 X2 współpracujący z kartą graficzną ATI Radeon Xpress X1200/1250/1270.

Platforma trafiła na rynek w 2006 roku.

Linki zewnętrzne 

Procesory AMD